Гошівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Гошівська сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район